Łukasz Nawotczyński (Ciechanów, 30 de março de 1982) é um ex-futebolista polonês.

Ligações externas
  Łukasz Nawotczyński (90minut.pl)

Futebolistas da Polônia
Naturais de Ciechanów
Futebolistas do Spółka Akcyjna Lechia Gdańsk
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna
Futebolistas do Jagiellonia Białystok
Futebolistas do Korona Spółka Akcyjna
Futebolistas do Cracovia Kraków
Futebolistas do Wojskowy Klub Sportowy Zawisza Bydgoszcz Spółka Akcyjna